A Problem in Reduction – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Problem in Reduction – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont